Термонатрит (сода, Na2CO3*H2O) — моногидрат карбоната натрия, образующийся при дегидратации декагидрата карбоната натрия Na2CO3*10H2O - натрона.

Свойства 
Встречается в природе в виде бесцветных или белого цвета таблитчатых кристаллов, зернистых и порошковатых масс, выцветов.
 
Кристаллы принадлежат ромбической сингонии, вид симметрии 3L23PC.

Твёрдость — 1,5.

Удельный вес — 1,5

Кристаллы при нагревании не рассыпаются.
Минерал легко вскипает в соляной кислоте и растворяется в воде.

Происхождение 
Выпадает осадком в содовых озёрах Китая, Индии, Танзании. Спутники: сода, трона и гипс.

Источники 
Смольянинов Н. А. Практическое руководство по минералогии. Изд. 2-е, испр. и дополненное. Научн. ред. Б. Е. Карский. М., «Недра», 1972. 360с.

Карбонаты (минералы)
Минералы натрия